Niemcy:
 Rositz – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Altenburger Land
 Rositz – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Turyngia,  powiecie Altenburger Land

Inne:
 Rositz – statek